Джон Патрик Миклтуэйт Бренан (, 19 июня 1917 — 26 сентября 1985) — британский ботаник.

Биография 
Джон Патрик Миклтуэйт Бренан родился в Числхерсте 19 июня 1917 года.

Бренан получил степень магистра искусств в Оксфордском университете в 1940 году и начал работать в Imperial Forestry Institute (ныне — Oxford Forestry Institute) в Оксфорде. Он начал работу в гербарии Королевских ботанических садов Кью в 1948 году и стал главой Африканской секции в 1959 году. В 1952 году Бренан стал членом Лондонского Линнеевского общества. В 1976 году он стал директором Королевских ботанических садов Кью. Бренан был членом нескольких научных обществ и был президентом Ассоциации тропической ботаники с 1970 по 1971 год, а также Ботанического общества Британских островов в 1982 году. Джон Патрик Миклтуэйт описал более 360 видов растений.

Джон Патрик Миклтуэйт Бренан умер в Кью 26 сентября 1985 года.

Научная деятельность 
Джон Патрик Миклтуэйт Бренан специализировался на папоротниковидных и на семенных растениях.

Примечания

Литература 
 Ray Desmond (1994). Dictionary of British and Irish Botanists and Horticulturists including Plant Collectors, Flower Painters and Garden Designers. Taylor & Francis and The Natural History Museum (London). ISBN 0-85066-843-3.
 Brummitt, R. K.; C. E. Powell (1992). Authors of Plant Names. Royal Botanic Gardens, Kew. ISBN 1-84246-085-4.

Ссылки 
 DNB, Katalog der Deutschen Nationalbibliothek: John Patrick Micklethwait Brenan

Ботаники по алфавиту
Ботаники Великобритании
Члены Лондонского Линнеевского общества